Pavel Pokorný je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Pavel Pokorný (dirigent) (1935–2005) – český dirigent
 Pavel Pokorný (hudebník) (* 1946) – český hudebník
 Pavel R. Pokorný (1947–2014) – český knihovník a heraldik
 Pavel Anděl Pokorný (1948–2011) – český folkový muzikant
 Pavel Pokorný (teolog) (* 1960) – český farář, od listopadu 2021 synodní senior Českobratrské církve evangelické